Benedikt Gröndal kan syfta på:

* Benedikt Jónsson Gröndal (1762–1825), isländsk jurist
 Benedikt Sigurðsson Gröndal (1924–2010), isländsk politiker
 Benedikt Sveinbjarnarson Gröndal (1826–1907), isländsk skriftställare
 Benedikt Þorvaldsson Gröndal (1870–1938), isländsk skriftställare